

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Метание диска, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 14—15.10.1968

Квалификационный турнир 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

27 участников разбиты на 2 группы по 13—14 человек, в финал выходят 12 лучших плюс все выполнившие квалификационный норматив 58,00 м.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 15.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968

Метание диска на Олимпийских играх